Bergseng ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Bergseng (* 1961), norwegischer Eishockeyspieler
 Lars Bergseng (* 1963), norwegischer Eishockeyspieler